Nachfolgend finden Sie eine Liste der Taifune, die 2003 im Nordwestpazifik auftraten.

Aufführen

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2003
 3Pazifische Taifunsaison